

Geografia 
Bielorussia
Polock – città della regione di Vicebsk
Principato di Polock – principato russo, con capitale Polock, esistito dal X al XIV secolo
Confederazione polacco-lituana
Voivodato di Połock – unità di divisione amministrativa e governo locale del Granducato di Lituania con sede a Polock, parte della Confederazione polacco-lituana, esistito dal XV secolo sino al 1795

Varie 
 Polock – gruppo musicale pop rock spagnolo
 Moses Polock – editore e libraio statunitense

Pagine correlate 
 Pollock (disambigua)
 Pollok